750 може да се отнася за:

 750 година от новата ера
 750 година преди новата ера
 750, число
 750 Оскар, астероид
 NGC 750, галактика